Дми́трий Парфёнов: Парфёнов, Дмитрий Владимирович (род. 1974) — украинский и российский футболист, тренер.
 Парфёнов, Дмитрий Георгиевич (1919—1941) — советский военный лётчик, Герой России.
 Парфёнов, Дмитрий Лаврентьевич (1852—1915) — русский купец 2-й гильдии, благотворитель.
 Парфёнов, Дмитрий Петрович (род. 1979) — белорусский футболист.